Даница Радуловић (Београд, 1972) српска је телевизијска, филмска, позоришна и гласовна глумица.

Филмографија 

|-
|1991-1995 || Театар у Срба || Глумица 3
|-
|1992 || Црни бомбардер || Опасна
|-
|1998-1999 || Зона брака || Жена
|-
|1998 || Канал мимо || Гошћа 1
|-
|2010 || Мирис кише на Балкану || Учитељица у клостеру
|-
|2011 || Жене са Дедиња || Продавачица
|-
|2012-2013 || Јагодићи || Паорова жена
|-
|2014 || Војна академија || Повређена жена
|-
|2014 || Европа, бре! || Мама Радмила
|-
|2014-2015 || Јагодићи: Опроштајни валцер || Винка
|-
|2015 || Улица липа || Вера
|-
|2015-2016 || Андрија и Анђелка || Социјална радницаДевојкаСлужбеница у банци
|-
|2016 || Посматрачи || 
|-
|2016 || Сумњива лица || Докторка
|-
|2017 || Mayhem || The Nine
|-
|2020 || Калуп || Славица
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Рођени 1972.
Српске глумице
Српски гласовни глумци
Глумци из Београда
Биографије живих особа